Jawaharlal Nehru Stadium est le nom de plusieurs stades en Inde nommés en hommage à l'homme politique indien connu aussi sous le nom de Pandit Nehru.
 Jawaharlal Nehru Stadium (Delhi), stade de  places situé à Delhi et qui a accueilli les Jeux asiatiques de 1982 ainsi que les Jeux du Commonwealth de 2010.
 Jawaharlal Nehru Stadium (Cochin), stade de football et de cricket de  places situé près de Cochin (Inde).
 Jawaharlal Nehru Stadium (Chennai).
 Jawaharlal Nehru Stadium (Shillong).
 Jawaharlal Nehru Stadium (Pune).
 Jawaharlal Nehru Stadium (Goa) (Fatorda Stadium).
 Jawaharlal Nehru Stadium (Indore).
 Jawaharlal Nehru Stadium (Guwahati).

Homonymie de toponyme
Équipement sportif en Inde